Эра́зм (Ера́зм) — мужское имя, происходит от  — «милый».

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 9 марта, 17 мая, 23 мая, 15 июня, 1 июля, 16 июля, 11 октября.

Известные носители 
 Святой Эразм (ум. ок. 303) — христианский святой, один из Четырнадцати святых помощников.
 Ермолай-Еразм (1500-е—сер. XVI в.) — русский писатель и публицист XVI века.
 Эразм Альберус (1500—1553) — немецкий писатель и поэт.
 Эразм Дарвин (1731—1802) — английский натуралист и врачевавший поэт, дед Чарльза Дарвина.
 Еразм Печерский (Затворник) (кон. XI—XII в.) — преподобный Русской церкви.
 Эразм Роттердамский (1467—1536) — один из наиболее выдающихся гуманистов.

Примечания 

Мужские имена
Имена греческого происхождения